«#1 to Infinity» — шостий альбом-збірник американської R&B/поп-співачки Мераї Кері. Реліз відбувся 18 травня 2015 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мераї Кері

Альбоми Мераї Кері
Альбоми Epic Records